Лавандейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Лавандейра (Бразилія) — муніципалітет.

Лавандейра (Португалія) — парафія.